#REDIRECT Саудовская Аравия